В'югін Костянтин (Ровер)
 В'югін Костянтин Юрійович